CCVB ! est l'abréviation de :

Télévision 
 Comment ça va bien !, une émission de télévision de France 2 présenter par Stéphane Bern de  jusqu'au .

Communautés de communes  

 Communauté de communes du Val de Blaise, une communauté de communes de la Haute-Marne
 Communauté de communes du Val de Boutonne, une communauté de communes des Deux-Sèvres
 Communauté de communes du Val de Bouzanne, une communauté de communes de l'Indre
 Communauté de communes du Val de Braye, une communauté de communes de la Sarthe
 Communauté de communes du Val du Beuvron, une communauté de communes de la Nièvre
 Communauté de communes de la Vallée de Barétous, une communauté de communes des Pyrénées-Atlantiques
 Communauté de communes de la Vallée de la Barousse, une communauté de communes des Hautes-Pyrénées
 Communauté de communes de la Vallée de la Bièvre, une communauté de communes de la Moselle
 Communauté de communes de la Vallée de la Bourbre, une communauté de communes de l'Isère

Sigle de 4 caractères
Homonymie d'acronyme